Buyu peut designer :
 les Buyu, un peuple de République démocratique du Congo ;
 le Buyu, une langue bantoue